Halifax County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Halifax County (North Carolina)
Halifax County (Virginia)